Prager Hütte ist der Name zweier alpiner Schutzhütten in der österreichischen Venedigergruppe (Osttirol):

 Neue Prager Hütte, 
 Alte Prager Hütte,